Alen Bjelić (1975. május 2. –) horvát labdarúgó.

Sikerei, díjai 

 Ferencvárosi TC:
NB1 ezüstérmes: 1998-99

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a nela.hu-n 

Horvát labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros labdarúgói
1975-ben született személyek
Élő személyek